Jonathan Wilson (muzikant), een Amerikaans psychedelische-folkartiest
 Jonathan Wilson, een voormalig bassist van de Amerikaanse rockband Eisley
 Jonathan Wilson (acteur), een acteur
 Jonathan Wilson (journalist), een Brits sportjournalist en schrijver
 Jonathan Wilson (professor), een Brits professor en schrijver